CPX steht für:
 Flughafen Benjamin Rivera Noriega (IATA-Code), Flughafen von Culebra, Puerto Rico

cpx steht für:
 Pu-Xian (ISO-639-3-Code), chinesische Sprache oder ein Dialekt der Min-Sprachen

Abkürzung